Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Chris Evert 7-6, 6-0.

Teste di serie 

 Chris Evert (finale)
 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Virginia Wade (terzo turno)
 Linda Tuero (quarti di finale)

 Helga Masthoff (semifinali)
 Ol'ga Morozova (terzo turno)
 Renáta Tomanová (quarti di finale)
 Katja Ebbinghaus (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1973